Bound by Flame — компьютерная игра в жанре Action/RPG с элементами Фэнтези. Разработкой игры занималась студия Spiders, издатель Focus Home Interactive. Релиз игры состоялся 9 мая 2014 года.

Об игре 
В главного героя игры вселяется демон, после чего у игрока появилась возможность использовать злые силы демона или свои героические навыки. По мере прохождения на пути главного героя будут встречаться все более смертоносные и опасные противники, а потому велик соблазн использовать свои демонические способности, чтобы расправиться с ними. Но есть одно НО: чем больше главный герой использует свои темные способности, тем больше он меняет облик, пока сам в итоге не превратится в демона.

Геймплей 
В Bound by Flame присутствует простейший редактор внешности, позволяющий настраивать внешний вид персонажа, используя готовые шаблоны внешности (прическа, лицо и пол). 
Игра будет состоять из глав, в каждой главе будут разные квесты. От принятых игроком решений и того, насколько главный герой превратился в демона, будет зависеть, что будет происходить в главе, какой будет сюжет и какие будут события. В игре также возможно самостоятельное создание предметов и улучшения уже имеющихся, к примеру, броню и оружия. Во время странствий к игроку присоединятся 5 спутников, которые, в зависимости от поступков игрока, станут друзьями, любовниками, или соперниками.

Развитие 
Персонаж не ограничен каким-то одним классом, для развития предоставляются сразу три ветки боя, улучшать которые можно параллельно, по своему усмотрению.
 Воин — ветка для ближнего боя, сражений с помощью длинных мечей, тяжелых топоров и боевых молотов; когда игрок, использующий эту "стойку" попадает по цели, то наносит сильный урон.
 Рейнджер — ветка, отличающаяся владением двумя кинжалами, акцентируется на высокую скорость ударов и нанесение критического урона;  владеет луком и арбалетом. Также есть возможность становиться незаметным и двигаться бесшумно и скрытно.
 Пиромант — ветка магических способностей, среди которых навыки: зажечь свой меч огнём и наносить им большой урон, вызывать огневых духов, которые будут защищать игрока от ударов, кидать в врагов огненные шары.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2014 года
Action/RPG
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для Xbox 360
Компьютерные игры, разработанные Spiders
Компьютерные игры, изданные Focus Entertainment